Nachfolgend findet sich eine Liste der Taifune die 2001 im Nordwestpazifik auftraten.

Liste

Saisonüberblick

Einzelnachweise 

T2001
 3Pazifische Taifunsaison